Krylow oder Krylov steht für:
 Nowoheorhijiwsk, früherer Name des überfluteten Ortes in der Ukraine
 Krylov (Mondkrater)
 (5247) Krylov, Asteroid des Hauptgürtels

Krylow oder Krylov ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Krylov (* 1969), russisch-deutscher Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler
 Alexei Nikolajewitsch Krylow (1863–1945), russischer Mathematiker

 Iwan Andrejewitsch Krylow (1769–1844), russischer Fabeldichter
 Juri Nikolajewitsch Krylow (1930–1979), sowjetischer Eishockeyspieler
 Michail Krylow (1786–1846), russischer Bildhauer
 Nikifor Stepanowitsch Krylow (1802–1831), russischer Maler

 Porfiri Nikititsch Krylow (Botaniker) (1850–1931), russischer Botaniker
 Porfiri Nikititsch Krylow (1902–1990), sowjetischer Karikaturist, Mitglied der Gruppe Kukryniksy

 Wladimir Iwanowitsch Krylow (1902–1994), russischer Mathematiker
 Wladimir Walentinowitsch Krylow (* 1964), sowjetischer Leichtathlet

Sonstiges:
 Krylow-Halbinsel, Halbinsel an der Oates-Küste in Antarktika
 Krylow-Unterraum-Verfahren, mathematisches Verfahren zum Lösen großer Gleichungssysteme